Hannigan ist der Familienname folgender Personen:
 Alyson Hannigan (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Barbara Hannigan (* 1971), kanadische Sopranistin
 Dominic Hannigan (* 1965), irischer Politiker und Ingenieur
 Ed Hannigan, US-amerikanischer Comicautor und -zeichner
 Joseph Hannigan (1904–1944), irischer Politiker
 Katherine Hannigan (* 1962), US-amerikanische Kinder- und Jugendbuchautorin und Hochschullehrerin
 Lisa Hannigan (* 1981), irische Musikerin

Siehe auch:
 Hannegan